«Широким поглядом. Нова стратегія інновацій» (англ. The Wide Lens: A New Strategy for Innovation) — книга професора школи бізнесу Дартмутського коледжу Рона Аднера. Видана у 2012 році у видавництві Portfolio. Український переклад книжки вийшов у 2022 році в видавництві «Лабораторія».

Про книгу 
Книжка є результатом більш ніж десятиліття досліджень та випробувань, які Рон Аднер і його команда провели для того, щоб зрозуміти структуру ефективних інновацій у бізнесі. У ній автор пояснює ризики вузького бачення, змушує керівників переосмислити свої інноваційні припущення та спрямувати захоплення від концепції нового продукту на критичну оцінку кожного потенційного партнера та зацікавленої сторони. Крім цього, він здійснює аналіз успіхів і поразок відомих компаній, та демонструє, як суб'єктивне бачення впливає на успіх продукту чи проєкту. У книжці подано методи, які допоможуть компаніям усунути сліпі зони у будь-якій бізнес-стратегії.

Визнання 
Рецензії на книгу опублікували світові видання Kirkus Reviews, Publishers Weekly тощо, а також українські ЗМІ — Ліга.Бізнес та Читомо.

Український переклад 
Український переклад книги вийшов у видавництві «Лабораторія» у вересні 2022 року за підтримки інтелектуальної агенції TransformWISE та компанії Caparol Ukraine. Перекладачка — Оксана Даутова (за редакцією Володимира Павелка).

Посилання 

 Сайт автора
 Український переклад книги «Широким поглядом. Нова стратегія інновацій» на сайті видавництва «Лабораторія»

Примітки 

Книги, перекладені українською мовою
Нехудожні книги